Bernd Frohnwieser ist der Name folgender Personen:

* Bernd Frohnwieser (Badminton) (* um 1935), österreichischer Badmintonspieler
 Bernd Frohnwieser (Fußballspieler) (* 1977), österreichischer Fußballspieler